

Рюейр — муніципалітет у департаменті Лот

Рюейр — громада в кантоні Во